

Astronomia 
 21900 Orus – asteroide troiano del campo greco, scoperto nel 1999

Geografia 
 Orus – comune francese del dipartimento di Ariège
 Angel Orus – rifugio dei Pirenei, sul monte Posets

Mitologia 
 Orus – altro nome del dio egizio Horus

Persone 
 Giuseppe Orus – accademico e veterinario italiano (1751-1792)
 Orus Jones – golfista statunitense (1963-)

Zoologia 
 Orus – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae